Южный (в обиходе - Птичник) — посёлок (городского типа) в Динском районе Краснодарского края, образует Южно-Кубанское сельское поселение, являясь его административным центром и единственным населённым пунктом в границах сельского поселения.

Население — 6382 жителей (2015).

География 

Посёлок Южный расположен в южной части муниципального образования Динского района Краснодарского края в районе сближения Ростовского шоссе и Ейского шоссе. Со всех сторон, кроме небольшого северо-западного участка, поселок граничит с Муниципальным образованием город Краснодар. Также посёлок Южный, с западной стороны, граничит по железной дороге с посёлком Берёзовым Муниципального образования город Краснодар.

Улицы 
Алма-Атинская улица
Атаманская улица
 Весёлая улица
 Водозаборная улица
 Войсковая улица
Вольная улица
 Восточная улица 
 Дачный перeулок
 Дорожная улица
 Дружбы улица
Екатерининский проезд
 Есаульская улица
 Железнодорожная улица
 Западная улица
 Зелёная улица
 Коллективная улица
 Короткая улица
 Краевая улица
 Крайняя улица
 Краснодарская улица
 Кубанская улица
 Линейная улица
 Мира улица
 Молодёжная улица
 Московская улица
 Нижняя улица
Никольская улица
 Новая улица
 Полевая улица
 Полярная улица
 Почтовая улица
 Рассветная улица
 Садовая улица
 Светлая улица
 Свободная улица
 Северная улица
 Северный пер
 Смоленская ул. 
 Смоленский пер
 Советская улица 
 Солнечная улица 
 Спортивная улица
 Строителей улица
 Тупиковая улица
 Фермерская улица
 Цветочная улица
 Широкая улица
 Южная улица
 Южный переулок
 Ягодная улица

История 
В 1929 году был организован птицесовхоз «Кубанский» № 19. Небольшое поселение расположилось в 10 километрах от города Краснодара в своеобразной «вилке» между Ростовской трассой и Ейским шоссе.

Экономика 
Имеющийся в настоящее время в посёлке птицесовхоз несколько раз переименовывался, и последнее его название – АОЗТ «Кубанское».

Достопримечательности 
На улице Новой расположен памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Население

Примечания

Ссылки 
 Южно-Кубанское сельское поселение на сайте администрации Динского района
  Официальный сайт Южно-Кубанского сельского поселения
 Экономика Южно-Кубанского сельского поселения

Населённые пункты Динского района